По территории Республики Ангола протекает множество рек.

Большинство рек Анголы берут начало в центральной части страны, где проходит главный водораздел. На северо-востоке страны протекают притоки Конго, впадающей в Атлантический океан; на востоке и юго-востоке течёт Замбези, впадающая в Индийский океан, и её притоки. Кроме того, на юге протекает река Кубанго, впадающая во внутреннюю (бессточную) дельту Окаванго, воды реки теряются в пустыне Калахари. Рядом расположен бессточный бассейн солончака Этоша (т.н. река Кувелаи). На западе страны множество рек впадают в Атлантический океан, крупными из них являются только Кванза и Кунене. Во время длительного сезона дождей реки сильно разливаются, в сухой сезон мелеют, а на юге пересыхают. Реки используются для производства гидроэнергии (поставляют 90 % электроэнергии Анголы) и ирригации.

Самой длинной рекой страны, полностью находящейся на её территории, является Кванза, также она единственная внутренняя река, пригодная для навигации (приблизительно на 200 км от устья). Многие реки Анголы протекают через несколько соседних стран.

Список крупнейших рек, протекающих по территории Анголы

Примечания

Ссылки 
 

Ангола
Реки